Partido steht für:

 spanisch für Partei
 Partido (Stadt), Stadt in der Dominikanischen Republik
 Partido (Verwaltungseinheit), in der argentinischen Provinz Buenos Aires höchstrangige Verwaltungseinheiten unterhalb der Provinzebene

Partido ist der Familienname folgender Personen:

 Paula Partido (* 2005), spanische Fußballspielerin